La Durèze, ruisseau français de Nouvelle-Aquitaine, affluent de la Dordogne,
 Le ruisseau de la Durèze, ruisseau français du Massif central, affluent du Gier et sous-affluent du Rhône